

Astronomia
 16856 Banach – asteroide della fascia principale

Persone
 Edward Banach – ex lottatore statunitense
 Lou Banach – ex lottatore statunitense
 Maurice Banach – calciatore tedesco
 Orest Banach – ex calciatore tedesco naturalizzato statunitense
 Stefan Banach – matematico polacco